Shattuck ist der Familienname folgender Personen:

 Corinna Shattuck (1848–1910), amerikanische Lehrerin und evangelische Missionarin
 Erasmus D. Shattuck (1824–1900), amerikanischer Politiker und Richter
 Francis K. Shattuck (1824–1898), amerikanischer Politiker
 Harriette Robinson Shattuck (1850–1937), US-amerikanische Autorin, Lehrerin und Frauenwahlrechtsaktivistin
 John Shattuck (* 1943), amerikanischer Politiker
 Kim Shattuck (1963–2019), amerikanische Sängerin
 Lemuel Shattuck (1793–1859), amerikanischer Politiker und Verleger, Gesundheitsreformer in Boston
 Roger Shattuck (1923–2005), amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Shari Shattuck (* 1960), amerikanische Schauspielerin

Shattuck ist der Name folgender Orte:

 Shattuck (Oklahoma), eine Stadt im US-Bundesstaat Oklahoma
 Mount Shattuck, ein Berg in der Antarktis